A magyar férfi vízilabdakupa 1988-1989-es kiírását a Ferencvárosi TC nyerte, amely a döntőben 14-10-re győzte le a Tatabányai Bányász csapatát. A győztes a kupagyőztesek Európa-kupájában indulhatott.

Eredmények

Selejtezők

A selejtezőben a mérkőzéseket a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában rendezték meg 1988. szeptember 8. és október 16. között.

A csapatokat két csoportba sorsolták, ahol körmérkőzéses rendszerben küzdöttek meg egymással. A csoportok első helyezett csapatai jutottak a nyolcaddöntőbe.

A csoport

B csoport

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

3. helyért

1. helyért 

A győztes csapat tagjai: Ambrus Tamás, Bíró Attila, Fazekas Zoltán, Gyöngyösi András, Loványi Róbert, Molnár Róbert, Pető Attila, Rázga Zoltán, Szabó László, Szakonyi Ferenc, Vad Lajos, Varga Gusztáv, Varga János, edző: Szívós István, Juhász Károly

Források
 

Magyar férfi vízilabdakupa
kupa
kupa